Vivers, municipi de la comarca del Vallespir
 Castell de Vivers
 Vivers (Sant Joan les Fonts), monument històric del municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)